Le tournoi de qualification du simple messieurs de l'US Open de tennis 2015 se déroule du 25 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Têtes de série 

  Paul-Henri Mathieu (Qualifié)
  Alexander Zverev (Qualifié)
  Guido Pella (Qualifié)
  Tatsuma Ito ()
  Nikoloz Basilashvili (Qualifié)
  Kyle Edmund (dernier tour)
  Kimmer Coppejans (dernier tour)
  Dušan Lajović ()
  Taro Daniel (dernier tour)
  Go Soeda ()
  Íñigo Cervantes ()
  Nicolás Almagro ()
  Jan-Lennard Struff ()
  Matthias Bachinger ()
  Alejandro González (Qualifié)
  Illya Marchenko (Qualifié)
  Michael Berrer (Qualifié)
  John-Patrick Smith (Qualifié)
  Luca Vanni ()
  Norbert Gombos ()
  Albert Montañés (dernier tour)
  Alejandro Falla (dernier tour)
  Yoshihito Nishioka (Qualifié)
  Blaž Rola ()
  André Ghem ()
  Matthew Ebden (Qualifié)
  Jürgen Melzer (Qualifié)
  Adrián Menéndez-Maceiras (dernier tour)
  Ivan Dodig (dernier tour)
  Facundo Bagnis (dernier tour)
  Evgeny Donskoy (Qualifié)
  Facundo Argüello ()

Qualifiés 

  Paul-Henri Mathieu
  Alexander Zverev
  Guido Pella
  Michael Berrer
  Nikoloz Basilashvili
  Yoshihito Nishioka
  Jürgen Melzer
  Matthew Ebden
  Evgeny Donskoy
  Andrey Rublev
  Tommy Paul
  John-Patrick Smith
  Elias Ymer
  Konstantin Kravchuk	
  Alejandro González
  Illya Marchenko

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de l'US Open de tennis 2015
 Tournoi de qualification du simple dames

Lien externe 

2015
Tennis masculin en 2015